SSDF, förkortning för

Svenska Sportdykarförbundet
Svenska schackdatorföreningen
Storstockholms Diabetesförening